Владислав Негребецький (; 14 червня 1923, Борислав — 28 грудня 1978, Катовиці) — польський кіно- і театральний режисер, сценарист, автор коміксів, творець мультфільмів, дизайнер, ініціатор і головний консультант польського мультсеріалу Болек і Лолек, співавтор художньої творчості Болека та Лолек, один із піонерів польської анімації. Один із співзасновників Студії мультфільму в Бельсько-Бялі. Владислав Негребецький також вплинув на створення Студії малих кінофільмів, а також наглядав за створенням студії анімаційного кіно у Кракові.

Біографія 
Свою мистецьку кар'єру він розпочав у 1947 р. Графічним редактором «Нового світу пригод», автором коміксів «Південний хлист» та «Пшеслав знад Одрі», також співпрацював із краківським видавництвом «Реклама», для якого намалював три комікси "Щасливі Пригоди Віка і Вакки "з Адамом Влодеком, " Пригоди Фелка "з Вітольдом Зехентером, " Бімбо відвідує світ "з Богданом Бжезінським. З 1 вересня 1947 р. Він співорганізував с Сілезька група під керівництвом Здзіслава Лачура «Експериментальна кіностудія для малювання» в Катовицях, яка спочатку знаходилася в Катовицях на вулиці Міцкевича 9, потім у будівлі Провінційного комітету Польської робітничої партії в Катовицях, а трохи пізніше в редакції Трудової трибуни (1947—1948), Разом із художником Здзіславом Лачуром він організував відділ мультфільму.

Наприкінці 1949 року кіностудія перетворилася на команду з виробництва мультфільму «Śląsk», що базується у Віслі, а потім у Бельсько-Бялі. У колективі Бельсько-Бяла він зняв два мультфільми «Це була мрія та їхній шлях», як аніматор та помічник режисера. У 1949 році дебютував як режисер мультфільму «Трактор А1». У 1949—1950 роках він знімав подальші фільми: Вовк і ведмідь у Дірі. Вацлав Вайзер (анімація) та «На нове завтра», реж. Лешек Лорек (анімація). У 1951 році йому було доручено організувати відділ мультфільму в Лоді (пізніше Се-ма-фор). Цього року він зняв фільм у Лодзі, розказаному дятлом.

У 1952 році він повернувся до Бельська, де зняв фільми «Пригоди Гуція Пінгвіна та Кімсобо» мандрівником. Він зосередив увагу насамперед на роботі, присвяченій дитячому глядачеві. Він брав участь у постановці близько 300 польських анімаційних фільмів як автор, співавтор чи консультант. У 1962 році Неребецький, тимчасово виконуючи обов'язки директора студії анімаційного кіно, з'явився на телебаченні з ініціативою зробити кіносеріал і підготував роман першого епізоду «Болек і Лолек» та «Пригоди Синього лицаря». З 1963 року обидві серії створювались у студії Бельсько. У грудні 1963 року Неребецький пішов у відставку з функції директора студії та взяв на себе авторський нагляд за серіалом «Болек і Лолек». Відтоді він консультувався та керував усіма фільмами з Болеком та Лолеком. Цю функцію він виконував до своєї смерті в 1978 році.

Він створив перший польський панорамний мультиплікаційний фільм Za borem, za lasem (1961), а також перший польський анімаційний художній фільм «Болек» та «Велика подорож Лолека» як сценариста, режисера та сценолога. Він також був автором і автором багатьох серіалів для дітей, таких як Przygody Błękitnego Rycerzyka, Miś Kudłatek, Przygody Myszki, Pajacyk i Pikuś, Profesor Filutek, Nasz dziadzio, Porwanie Baltazara Gąbki..

Приватне життя 
Оформлений в тому числі Лицарський хрест ордена Polonia Restituta (1976), Орден Усмішки, Золотий хрест за заслуги, медаль Національної комісії з питань освіти, Знак заслуженого діяча культури (1976). в 1960 році він отримав премію прем'єр-міністра. У 1969 році він отримав командну нагороду першого ступеня, присуджену міністром культури і мистецтв — разом з Альфредом Ледвігом, Лехославом Маршалєком, Лешеком Мехом та Єжи Шенборном за життєві досягнення в галузі дитячого мультфільму. У 1976 році він був нагороджений Грамотою міністра культури і мистецтв.

Фільмографія 

 1949
 Traktor A1, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 1951
 Wspólny dom, scenariusz
 Opowiedział dzięcioł sowie, reżyseria
 Przygody Gucia Pingwina, reżyseria
 1952
 Kimsobo podróżnik, reżyseria
 1953
 O kaczce Plotce, scenariusz, reżyseria
 1955
 Profesor Filutek w parku z serii Profesor Filutek, reżyseria
 1956
 Dziwny sen profesora Filutka z serii Profesor Filutek, reżyseria
 Zryw na spływ z serii Profesor Filutek, reżyseria
 1957
 Stefek Burczymucha, scenariusz, reżyseria
 1958
 Pajacyk i Pikuś z serii Pajacyk i Pikuś, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Myszka i kotek, scenariusz, reżyseria
 1959
 Pajacyk, piesek i płomień z serii Pajacyk i Pikuś, scenariusz, reżyseria
 Turniej, scenariusz, reżyseria
 1960
 Pikusiowe figielki z serii Pajacyk i Pikuś, scenariusz
 Pajacyk, Pikuś i księżyc z serii Pajacyk i Pikuś, scenariusz, reżyseria
 Kominiarczyk, scenariusz
 1961
 Za borem, za lasem, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Przygoda Kleksa, scenariusz, reżyseria
 Wielki połów, scenariusz, reżyseria
 1962
 Helikopter, reżyseria
 1963
 Kusza z serii Bolek i Lolek, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Dzielni kowboje z serii Bolek i Lolek, scenariusz
 Pogromca zwierząt z serii Bolek i Lolek, scenariusz
 Romantyczna przygoda z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 O małej Kasi i dużym wilku, reżyseria
 1964
 Robinson z serii Bolek i Lolek, scenariusz
 Dwaj rycerze z serii Bolek i Lolek, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Karawana z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 Czarnoksiężnik z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 Wyprawa z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz, reżyseria
 Wiosenka, piosenka, scenariusz, reżyseria
 1965
 Strzelba i wędka z serii Bolek i Lolek na wakacjach, scenariusz, reżyseria
 Piraci rzeczni z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz, reżyseria
 Brzydula z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 Zasadzka z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 Zamek pułapka z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 Rękawiczka z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz
 Zazdrosny trzmiel z serii Przygody Błękitnego Rycerzyka, scenariusz, reżyseria
 1966
 Żyrafa z serii Bolek i Lolek na wakacjach, scenariusz
 Przygoda w pustyni z serii Bolek i Lolek na wakacjach, scenariusz
 Morska przygoda z serii Bolek i Lolek na wakacjach, scenariusz, reżyseria
 Vendetta, scenariusz, reżyseria, animacja
 Samolub, scenariusz, reżyseria
 1967
 Jak wygrałem wyścig cyklistów z serii Nasz dziadzio, scenariusz
 Jak zostałem detektywem z serii Nasz dziadzio, scenariusz
 Moja pierwsza podróż z serii Nasz dziadzio, scenariusz
 Jak polowałem na lwa z serii Nasz dziadzio, scenariusz, reżyseria
 Jak zostałem bohaterem Dzikiego Zachodu z serii Nasz dziadzio, scenariusz
 Duch w starym zamku z serii Nasz dziadzio, scenariusz
 Kreski i kropki, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne, animacja
 Zabawna chmurka, scenariusz
 1968
 W stepach Australii z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Na tropach bengalskiego tygrysa z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Na wyspach Polinezji z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz, reżyseria
 Złote miasto Inków z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 W puszczach Kanady z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Polowanie na goryla z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz, reżyseria
 Przygody wesołego obieżyświata, scenariusz, reżyseria
 Podróż do Afryki, scenariusz
 Wyprawa po miód, scenariusz
 1969
 W krainie 1001 nocy z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz, reżyseria
 Na stokach Kilimandżaro z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Olimpiada w Mexico z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Gran premio Argentyny z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Na Dzikim Zachodzie z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Smok — expedition z serii Porwanie Baltazara Gąbki, reżyseria
 1970
 Grobowiec faraona z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Nad Orinoko z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Na tropach Yeti z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz
 Łowcy bizonów z serii Bolek i Lolek wyruszają w świat, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Złota rybka z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Dwa smyczki, scenariusz, reżyseria
 Laleczka, scenariusz
 1971
 Baba Jaga z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Czerwony kapturek z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Smok z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Czarodziejskie lustro z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Latający kufer z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Tomcio Paluch z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Pantofelek Kopciuszka z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Brzydkie kaczątko z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Lampa Aladyna z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Zaklęty zamek z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Uwięziona królewna z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria
 Królowa Śniegu z serii Bajki Bolka i Lolka, scenariusz
 Obrońcy prawa z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz
 Podwórko z serii Miś Kudłatek, scenariusz, reżyseria
 Pyszałek, scenariusz, reżyseria
 1972
 Postrach Teksasu z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz
 Pościg z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz, reżyseria
 Porwany ekspres z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz
 Koniokrad z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz
 Tropiciele z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz
 Indiański bożek z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, scenariusz
 Chory ząb z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Psiaczek z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Deszczowe wakacje z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 W parku z serii Miś Kudłatek, scenariusz, reżyseria
 1973
 Tola z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Kruk z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wycieczka w góry z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Nad jeziorem z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wycieczka samochodem z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zdobywcy przestworzy z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Małpka z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Sierpniowa wędrówka z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 W puszczy z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zimowe igraszki z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Przygoda w lesie z serii Miś Kudłatek, scenariusz
 Na wsi z serii Miś Kudłatek, scenariusz, reżyseria
 Na strychu z serii Miś Kudłatek, scenariusz
 Nad morzem z serii Miś Kudłatek, scenariusz, reżyseria
 Lalka Agnieszki z serii Miś Kudłatek, scenariusz
 Pierwszy na mecie z serii Miś Kudłatek, scenariusz
 Podniebna podróż z serii Miś Kudłatek, scenariusz, reżyseria
 Leć ptaszku z serii Miś Kudłatek, scenariusz
 Próba wierności z serii Miś Kudłatek, scenariusz
 Kolorowe psoty z serii Miś Kudłatek, scenariusz, reżyseria
 Opowieść o porcelanowym czajniczku, scenariusz, reżyseria
 1974
 Tajemnica Toli z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Imieniny Toli z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Kanarek z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria
 Pali się z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zielone ścieżki z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Bieg na przełaj z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Podwodna wycieczka z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wakacje na wsi z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zimowe zawody z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zagubiony ślad z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Tresowany piesek z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria
 Na żaglowce z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wielki mecz z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Śniadanie na biwaku z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Przygoda na dwóch kołach z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Pegaz, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Przyjaciele bobrów z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Tajemniczy plan z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 1975
 Wycieczka kajakiem z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zawody latawców z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Bocian z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Fotoreporter z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Gokarty z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Niezwykłe odkrycie z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Myszka nad wodą z serii Przygody Myszki, scenariusz
 Wieczorowy strój, scenariusz, opracowanie plastyczne
 1976
 Kowboj i Indianie, scenariusz, reżyseria
 Mali ogrodnicy z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zmylony trop z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wakacje nad morzem z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Muzykanci z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Harcerska warta z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Sarenka z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Szerokiej drogi z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wagary z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Maszeruje wojsko z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Mali filmowcy z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Niefortunne niańki z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Opiekunowie zwierząt z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Czarna dama z serii Zabawy Bolka i Lolka, scenariusz
 Myszka na wycieczce z serii Przygody Myszki, scenariusz
 Wyprawa do lasu z serii Przygody Myszki, scenariusz
 1977
 Zabawa w chowanego z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wędrowny cyrk z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wakacyjne szlaki z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Lotnia z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Morska wyprawa z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wiosenne porządki z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Pocztowy gołąb z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Prima aprilis z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Gdy zapłonie choinka z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Wystarczy iskierka z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Zabawa z zapałkami z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Imieniny cioci z serii Przygody Myszki, scenariusz
 Myszka i samochód z serii Przygody Myszki, scenariusz
 Myszka i mucha z serii Przygody Myszki, scenariusz
 Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 1978
 Wiosenna burza z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Byczek z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Cygański wóz z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Imieniny mamy z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Czarna bandera z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wycieczka z robotem z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Na strażackim poligonie z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Feralny dzień z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Z ogniem nie ma żartów z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Jutro będzie lepiej z serii Uwaga pożar, scenariusz
 Testament Fileasa Fogga z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 W Londynie z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Pechowy statek z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Wioska 40 rozbójników z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Małpi król z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Syn wodza Mbu-Bu z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Podróż na słoniu z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne
 Tajemnicza świątynia z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne

Фільми, завершені після смерті Владиіслава Негребецького 

 1979
 Lolek lunatyk z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Zaginął piesek z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Lotnicza przygoda z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 W służbie Buddy z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Ptak śmierci z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 W głębinach oceanu z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Rajska wyspa z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Dziki Zachód z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Powrót z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Wyspa Bolka i Lolka z serii Wielka podróż Bolka i Lolka, scenariusz, opracowanie plastyczne
 Kawaler Orderu Uśmiechu, scenariusz
 1980
 Chrzest na równiku z serii Przygody Bolka i Lolka, scenariusz
 Wuj Karlik z serii Bolek i Lolek wśród górników, scenariusz
 Skarbnik z serii Bolek i Lolek wśród górników, scenariusz
 Barbórka z serii Bolek i Lolek wśród górników, scenariusz
 Pasowanie na górnika z serii Bolek i Lolek wśród górników, scenariusz
 W starej kopalni z serii Bolek i Lolek wśród górników, scenariusz
 Zielona hałda z serii Bolek i Lolek wśród górników, scenariusz

Театральні вистави 

 1964 Teatr Ateneum Katowice «Przygody Piotrusia» według Jose Geala, reżyseria
 1964 Teatr Ateneum Katowice «Pan Wąsik prosi o ciszę» według Jose Geala, reżyseria

Джерела 

Уродженці Борислава
Померли в Катовицях
Польські режисери
Польські сценаристи